Das Dameneinzel der Australian Open 1992 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerin war Monica Seles. Das Finale bestritten Monica Seles und Mary Joe Fernández, das Seles in zwei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
1992